Ylimmäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylimmäisenjärvi, sjö, Södra Savolax, 
 Ylimmäinen Tismiö, sjö, Norra Savolax, 
 Ylimmäinen (sjö i Norra Savolax), 
 Ylimmäinen (sjö i Päijänne-Tavastland), 
 Ylimmäinen (sjö i Kymmenedalen), 
 Ylimmäinen (sjö i Mellersta Finland), 
Ylimmäinen (sjö i Alajärvi, Södra Österbotten, Finland),  (81,8 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar